Kaczanowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Kaczanowscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Kaczanowscy herbu Wczele – polski ród szlachecki